Pickens est un nom anglo-saxon assez fréquent aux États-Unis d'Amérique.

Patronyme 

 Andrew Pickens (1739-1817), héros de la Guerre d'indépendance des États-Unis
 Francis Wilkinson Pickens (1805–1869), homme politique américain
 Israel Pickens (1780-1827), gouverneur de l'Alabama de 1821 à 1825
 Slim Pickens (1919–1983), acteur américain
 James Pickens Jr. (1954–), acteur américain de la série Grey's Anatomy
 Thomas Boone Pickens, dit T. Boone Pickens (1928-2019), magnat texan du pétrole

Toponyme 

 Pickens, une ville de Caroline du Sud, aux États-Unis
 Pickens, une ville du Mississippi, aux États-Unis
 Trois comtés des États-Unis portent le nom de 
 En Floride fut construit un Fort Pickens, désarmé en 1947